Kromnów est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Kromnów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Kromnów, village de la voïvodie de Mazovie